Нижче наведено список 343 муніципалітетів департаменту Еро.

Еро

Еро